

Codici 
 ODM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oakland (Stati Uniti)

Religione 
 O.D.M. – Operaie del Divino Maestro

Sigle 
 ODM – Original Design Manufacturer